Eichhorn har flere betydninger:

Eichhorn som efternavn, se Eichhorn (efternavn)

Eichhorn betegner følgende steder:
 Katastralgemeinde i bykommunen Zistersdorf i Weinviertel i Niederösterreich
 det tyske navn for Veveří, kommunen Huzová, Okres Olomouc, Tjekkiet

Eichhorn betegner desuden:
 spidsen af halvøen Bodanrück i Bodensøen, i bydelen Petershausen-Ost i Konstanz
 Eichhorn – producent af trælegetøj, tilhører Simba-Dickie-Group
 Eichhorn Schwyz – orgelfirma
 borgen Veveří i Mähren

Se også
 Eichborn
 Aichhorn